Арафа́т () — многозначный термин:
 Арафат — гора в 20 км от Мекки.
 Арафат — долина, расположенная в 20—25 километрах от Мекки.
 Арафат — город в Мавритании.
 День Арафат — мусульманский праздник, отмечаемый в 9-й день 12-го месяца лунного календаря зу-ль-хиджа.
 Арафат, Ясир (1929—2004) — палестинский политик.
 Арафат, Суха (род. 1963) — его вдова.

См. также 
 Джако, Арафат
 Арафатка